Sei tu/Bella di più – singolo di Donato Ciletti del 1975
Sei tu/Vincenzo cuor di leone – singolo di Stefano Borgia del 1989
Sei tu – singolo di Syria del 1997
Sei tu – singolo di Leda Battisti del 1998
Sei tu – singolo dei Matia Bazar del 2012
Sei tu – singolo di Fabrizio Moro del 2022